Да́рко Кова́чевич (; род. 18 ноября 1973 года, Ковин) — сербский футболист, нападающий.

Карьера 
Девять сезонов отыграл в испанском «Реал Сосьедаде», где с турком Нихатом составлял одну из сильнейших пар нападающих в испанском чемпионате.

За сборную Югославии/Сербии и Черногории дебютировал 27 декабря 1994 года в Буэнос-Айресе в матче против сборной Аргентины. В целом за сборную сыграл 55 матчей и забил 10 голов. Участник чемпионата мира 1998 года и чемпионата Европы 2000 года.

Достижения 
Црвена Звезда
 Чемпион Сербии Черногории: 1995
 Обладатель Кубка Сербии и Черногории: 1995, 1996
Олимпиакос
 Чемпион Греции: 2009
 Обладатель Суперкубка Греции: 2007

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте «Футболисты мира» 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу
Игроки ФК «Пролетер» Зренянин
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей